МАРС (модульная асинхронная развиваемая система) — советская многопроцессорная вычислительная система.

Описание 
Состоит из мультипроцессорного ядра, построенное на базе процессоров «Кронос» с использованием транспьютерной организации, модуля общей оперативной памяти, мини-ЭВМ, выполняющей функции архивной подсистемы, диагностической ЭВМ, пульта системы и специализированных средств. Использовалась операционная Unix-система, поддерживался язык программирования Модула-2 и разрабатывался специально для асинхронной модели параллельных вычислений язык программирования БАРС.

См. также 
 НИЦЭВТ

Литература 
 Котов В. Е., Марчук А. Г. Архитектура макета системы МАРС. Препринт № 86, 87. — Новосибирск, 1978. — 48 с., 51 с. — В надзаг.: ВЦ СО АН СССР.
 Гузик В. Ф. Ляпунцова Е. В., Беспалов Д. А., Поленов М. Ю. Проектирование высокопроизводительных проблемно-ориентированных вычислительных систем. Изд-во ЮФУ, 2017. ISBN 978-5-9275-2341-2.
 Губарев В. В. Информатика: прошлое, настоящее, будущее. М.: Техносфера, 2011. — 432 с. — ISBN 978-5-94836-288-5.

Примечания

Ссылки 
 Проект «МАРС»

Суперкомпьютеры СССР
История компьютерной техники